Le Noirmont kan syfta på följande platser:
>

Schweiz 

 Le Noirmont (berg), Vaud, Nyon, 
 Le Noirmont, Jura, ort och kommun,